P2 puede referirse a:

 La logia P2.
 Las tarjetas de memoria P2.
 La abreviación vulgar de pedofilia.